Кастрильо-де-Оньело () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 40,27 км². Население — 119 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителями города считаются святой Исидро и Нуэстра Сеньора де ла Пас (24 де энеро).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 
 Otro foro de Castrillo de Onielo 
 Otro foro de Castrillo de Onielo 
 
 Castrillo de Onielo. 
 Cerrato palentino. 
 Diputación de Palencia 
 
 
 Turismo en la provincia 
 
 Mapa del municipio
 

Муниципалитеты Паленсии